Markies de Lafayette, Franse aristocraat die meestreed in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsstrijd
 Lafayette (film), film uit 1962 over de Markies de Lafayette
 Groupe Galeries Lafayette, een Franse detailhandelsonderneming en moeder van de Galeries Lafayette-warenhuizen.
 Galeries Lafayette, een Franse warenhuisketen
 Lafayette (schip), een stoomschip op de trans-Atlantische dienst eind 19e eeuw
 Lafayette (BART), een metrostation in Contra Costa County, Californië
 Lafayette County (doorverwijspagina), counties in de Verenigde Staten
 plaatsen in de Verenigde Staten:
 Lafayette (Californië)
 Lafayette (Colorado)
 Lafayette (Indiana)
 Lafayette (Louisiana)
 Lafayette (Minnesota)
 Lafayette (New Jersey)
 Lafayette (Ohio)
 Lafayette (Oregon)
 Lafayette (Tennessee)
 Lafayette (Wisconsin)
 Elliston-Lafayette, Virginia
 Lafayette Hill, Pennsylvania
 Lafayette Parish, Louisiana
 Lafayette Square, Los Angeles
 Madame de La Fayette of Lafayette, Franse schrijfster

Zie ook
 Fayette (doorverwijspagina)
 La Fayette (doorverwijspagina)
 LaFayette (doorverwijspagina)